Diversi personaggi hanno portato il nome di Giacomo Colonna

Giacomo Colonna (cardinale XIII secolo) (†Avignone, 14 agosto 1318), in attrito con Bonifacio VIII, e zio del successivo;
Giacomo Sciarra Colonna († in esilio, 1329), nipote del precedente, in attrito con Bonifacio VIII;
Giacomo Colonna (vescovo XIV secolo) di Lombez (* 1300 o 1301, † 1341), figlio di Stefano Colonna il Vecchio e nipote di Sciarra; intimo amico del Petrarca che lo ricordò nel Canzoniere.